Barberini so rodbina italijanskega plemstva, ki se je uveljavila v Rimu v 17. stoletju. Njihov vpliv je dosegel vrhunec z izvolitvijo kardinala Maffea Barberinija na papeški prestol leta 1623 kot papeža Urbana VIII. Njihova mestna palača, palača Barberini, ki jo je leta 1633 dokončal Gian Lorenzo Bernini, je danes italijanska galerija Nazionale d'Arte Antica (Narodna galerija antične umetnosti).

Zgodnja zgodovina 
Družina Barberini je bila prvotno družina manjšega plemstva iz toskanskega mesta Barberino Val d'Elsa, ki se je v začetku 11. stoletja naselila v Firencah.

Carlo Barberini (1488–1566) in njegov brat Antonio Barberini (1494–1559) sta bila uspešna florentinska trgovca z žitom, volno in tekstilom. Leta 1530 je Antonio sodeloval pri obrambi Florentinske republike, a po zavzetju mesta s strani cesarskih čet in vrnitvi na oblast Medičejcev, se je Antonio naveličal vladavine Medičejcev in leta 1537 zapustil Firence, da bi nadzoroval poslovanje Barberinijev v Rimu.

Leta 1552 je Carlov sin Francesco sledil svojemu stricu v Rim in posel je cvetel. Francesco je postal zelo bogat človek in kupil številne visoke urade v vladi in katoliški cerkvi. Leta 1559 so njegovega strica Antonia ubile sile, zveste Medičejcem.

Francesco je še naprej gradil svoje bogastvo in si nabiral naslove do svoje smrti leta 1600. Običajno bi njegovo posest "kaznovala" Camera Apostolica, ker je vodil podjetje, medtem ko je opravljal cerkveno funkcijo, vendar so se njegovi sorodniki uspešno pritožili na vodjo organizacije, ki jo je nekoč vodil sam Francesco. Nadaljevanje poslovanja Barberinijev je pripadlo njegovim nečakom (sinovom njegovega brata, tudi Antoniju Barberiniju, ki je umrl leta 1571), vključno z Maffeom Barberinijem.

Maffeo Barberini kot papež Urban VIII. 

 
Barberiniji so pridobili veliko bogastvo in vpliv, ko je bil leta 1623 na papeški prestol izvoljen kardinal Maffeo Barberini, ki je prevzel ime papež Urban VIII. Na kardinala je povzdignil brata Antonija Marcella Barberinija (Antonio Starejši) in dva nečaka, Francesca Barberinija in Antonia Barberinija.  Še enega brata je naredil za vojvodo Monterotondo in dal tretjemu nečaku, Taddeu Barberiniju, kneževino Palestrina. Taddeo je bil tudi Gonfalonier Cerkve, prefekt Rima in poveljnik Angelskega gradu.

Cerkvene, diplomatske in kulturne dosežke Urbanove vladavine je zasenčil nepotizem, ki ga je prakticiral papež. Urbanov sodobnik John Bargrave je zapisal:

Podobno so vojne za Castro proti koncu Urbanovega papeštva uničile Urbanov ugled in priljubljenost tistih družinskih članov, ki so ga preživeli. Ocenjuje se, da so Barberini med Urbanovo vladavino zbrali 105 milijonov scudov osebnega bogastva.

Ko je papež odstranil starodavne bronaste tramove iz portika Panteona, da bi pridobil bron za baldahin za baziliko svetega Petra in za livarno papeških topov, je anonimni kritik kaznovano zapisal:

To pomeni »Kar barbari niso storili, so storili Barberini«. Papež je postavil tablo, ki je ponosno oznanjala njegovo ponovno uporabo teh skritih tramov za slavo in obrambo cerkve.

Vojne za Castro, izgnanstvo in obnova 

Barberini so veliko sodelovali v prvi vojni proti Castru. Konflikt se je začel, ko je Odoardo Farnese, vojvoda Parme in Piacenze, obiskal Rim in žalil papeževe nečake, češ da so bratje premladi, da bi upravljali papeževe zadeve. Vojna ni prinesla očitnega zmagovalca in papež Urban je umrl leta 1644, le nekaj mesecev po podpisu mirovnega sporazuma.

Kljub temu, da je Urban za kardinale imenoval številne sorodnike, je Kardinalski zbor izvolil papeža Inocenca X. iz družine Pamphilij. Inocenc X. je skoraj takoj začel preiskavo ravnanja različnih članov družine Barberini med vojnami.

Trije nečaki, ki so se uveljavili pod svojim stricem papežem Urbanom VIII., kardinali Antonio in Francesco ter princ Taddeo so bili prisiljeni v izgnanstvo in pod zaščito kardinala Mazarina pobegnili v Pariz. Antonio in Taddeo sta najprej odšla po morju, ne pa še preden sta francoski grb obesila nad vrata palače Barberini, da bi potrdila, da sta pod zaščito Francije. Francesco se je kmalu zatem pridružil svojim bratom.

Taddeova žena Anna Colonna se je pridružila svojemu možu in otrokom v Parizu, vendar ne preden se je strastno (osebno) pritožila papežu in ga pozvala, naj Barberinijem ne odvzame premoženja. Papež se je strinjal in je, čeprav je plačal nekaj dolgov iz posestva Barberini, pustil Barberinije pri miru.

V Parizu so se do leta 1653, ko se je večina družine končno vrnila v Rim, zanašali na gostoljubnost francoskega kralja Ludvika XIV. Čeprav je Taddeo leta 1647 umrl v izgnanstvu, so se njegovi bratje s poroko Tadedovega mlajšega sina Maffea z Olimpio Giustiniani, nečakinjo papeža Inocenca X., spravili. Maffeo je dobil nekdanji očetov naslov, princ Palestrine.

Taddeovega starejšega sina Carla Barberinija je papež Inocenc X. imenoval za kardinala, Taddeova hčerka, Lucrezia Barberini, se je poročila s Francescom I. d'Este, vojvodo Modene (ki je bil pred tem na strani Farneseja med prvo Castrovo vojno), kar je dodatno stabiliziralo odnose.

Poznejša zgodovina 

Poroka Taddea Barberinija in Ane Colonne, hčerke Filipa I. Colonna iz leta 1627, je začela stoletni proces, v katerem so se Barberini združil z družino Colonna.

Leta 1728 je veja Carbognano (Colonna di Sciarra) družine Colonna svojemu družinskemu imenu dodala ime Barberini, ko se je Giulio Cesare Colonna di Sciarra poročil s Cornelijo Barberini, hčerko Urbana Barberinija, zadnjega zakonitega moškega dediča Barberinija.

Čeprav mu Urbanove žene niso rodile zakonitih moških dedičev, je Urbano leta 1688 rodil sina Maffea Callista Barberinija, pred katero koli od svojih treh porok. Oporoka zadnje žene Urbana Barberinija, Maria Teresa Boncompagni, omenja tega Maffea Callista kot markiza Coreseja. Velik del posestva Barberini mu je v oporoki ostal.

Kasneje je njeno potomstvo prišlo v konflikt z njegovimi pretiranimi zahtevami do posestva Barberini, toda prepir je bil rešen s sporazumom, podpisanim v Parizu leta 1811, ki je razdelil posestvo med dvema družinama, ki sta to zahtevala s tožbo.

Linija Colonna je ponovno izumrla ob smrti princa Enrica Barberini-Colonna in ime je prejela njegova hči in dedinja Maria ter njen mož Marquis Luigi Sacchetti, ki sta prejela naziv princ Palestrine in dovoljenje za uporabo imena Barberini.

21. junija 2005 je v Rimu umrl Augusto Barberini, 13. princ Palestrine. Družino zdaj zastopa Benedetto Francesco Barberini, princ Palestrine (rojen leta 1961), katerega dedič je njegov najstarejši sin.

Mecen umetnosti 
Palača Barberini, knjižnica Barberini (zdaj osrednji del vatikanske Bibliotece Apostolica) in številne zgradbe, oltarji in drugi projekti, razširjeni po Rimu (označeni s heraldičnimi tremi čebelami), dokazujejo bogastvo družine, njen okus in veličastnosti v 17. stoletju. Družina je naročila številnim umetnikom, kot je Lorenzo Ottoni, izvajanje različnih projektov, osredotočenih na Barberinije. Družina je bila tudi pomemben zgodnji pokrovitelj opere, ki je na plačnih listih vzdrževala "zvezdniške" pevce, kot je Marc'Antonio Pasqualini in zgradila zasebni Teatro delle Quattro Fontane. Številni predmeti iz umetniških zbirk Barberinijev so razpršeni po muzejih po vsem svetu, med drugim:

 Barberinijev Favn in Barberinijev Apolon, prodana Ludviku I. Bavarskem in zdaj v münchenski Gliptoteki.
 Barberinijeva Venera - kip je kopija Afrodite Knidske po vzoru Medičejske Venere.
 Barberini Hera, znana tudi v tej glavi this head;
 Portlandska vaza (nekoč znana kot Barberinijeva vaza), ki jo je od družine kupil sir William Hamilton, zdaj pa v Britanskem muzeju
 Alegorija Božje previdnosti in Barberinijeve moči
 Anglosaški Barberinijev evangelij v Vatikanski knjižnici z mnogimi drugimi rokopisi iz Barberinijevih zbirk
 Barberinijev kodeks ali Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, azteški zeliščni rokopis, ki je zdaj znova v Mehiki.

Jedro ostaja v rokah družine, pa tudi v Galleria Nazionale d'Arte Antica, ki zaseda del Palače Barberini v Rimu. Kulturni vpliv dinastije je bil velik in je bil tema velike mednarodne konference decembra 2004 (in kasnejše objave) z naslovom I Barberini e la Cultura Europea.

Družinsko drevo 
Družinsko drevo Barberinija iz 16. in 17. stoletja (dedni patriarhat družine je označen z barvnimi kvadrati).

Sklici

Zunanje povezave 

 [http://worldroots.com/foundation/families/taddeobarberinidesc.htm  Stammbaum der Barberini}}
 Stammbaum der Barberini auf wikitree
 Piazza Barberini Rome Italy

Barberini
Italijansko plemstvo